«Астери́кс и Обели́кс в Брита́нии» () — фильм Лорана Тирара, четвёртая экранизация комиксов о приключениях Астерикса в формате 3D. Игровой ремейк мультфильма «Астерикс в Британии» (а также мультфильма «Астерикс и викинги») и продолжение фильма «Астерикс на Олимпийских играх». Мировая премьера состоялась 17 октября 2012 года, в России — 26 октября 2012 года.

Сюжет 

Гай Юлий Цезарь остановился в Британии, где одна маленькая деревня всё ещё не сдаётся римским легионерам. Но ситуация становится критической, и жизни жителей деревни в опасности. Один житель деревни — Красовакс, не теряя надежды, отправляется по просьбе королевы в Галлию с просьбой о помощи, и вновь неутомимая парочка — Астерикс и Обеликс, вооружившись волшебным зельем, отправляются вызволять друзей-британцев из-под гнёта Юлия Цезаря.

Однако по пути друзьям-галлам придётся столкнуться с массой невероятных приключений и неожиданных поворотов событий, ведь бочка с волшебным зельем оказывается во власти вора, а римляне, прознав о скором прибытии галлов, хотят вычислить ту самую бочку. Но, в конце концов, даже с утерянным зельем, давая британцам под видом эликсира заваренные листья растения чая, героям всё же удаётся избавить Британию от гнёта захватчиков.

В ролях 
 Эдуард Бер — Астерикс (роль дублирует Дмитрий Полонский)
 Жерар Депардьё — Обеликс (роль дублирует Алексей Колган)
 Гийом Гальенн — Красовакс (роль дублирует Гавриил Гордеев)
 Фабрис Лукини — Гай Юлий Цезарь (роль дублирует Александр Новиков)
 Венсан Лакост — Идунарикс (роль дублирует Прохор Чеховской)
 Валери Лемерсье — Мисс Макинтош (роль дублирует Полина Сибагатуллина)
 Катрин Денёв — Королева Англии (роль дублирует Елена Соловьёва)
 Жан Рошфор — Люциус Фунис (роль дублирует Тимофей Спивак)
 Шарлотта Ле Бон — Офелия (роль дублирует Вероника Саркисова)
 Жерар Жюньо — Капитан пиратов (роль дублирует Сергей Чихачёв)
 Мишель Дюшоссуа — Абрарокурсикс
 Ив Жак — Психоаналитик Цезаря
 Кристоф Вандевельде — Центурион Тонерр
 Флориан Запра — Центурион
 Дирк Хайнрихс — Стенограф

На русский язык фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу «Central Partnership» в 2012 году.

 Режиссёр дубляжа и диктор: Всеволод Кузнецов
 Ассистент режиссёра: Ирина Веникова
 Переводчик и автор синхронного текста: Андрей Шепелёв
 Звукорежиссёры: Леонид Драгилев, Ринат Нигматуллин

См. также 
 SPQR — надпись на парусах римского флота.
 Чай
 Плацебо

Примечания 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2012 года
Фантастические комедии
Астерикс и Обеликс
Фантастические фильмы 2012 года
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы-квадриквелы
Фильмы Лорана Тирара
Фильмы Венгрии 2012 года
Фильмы серии «Астерикс и Обеликс»